Siege («assedio» in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Siege – film del 1925 diretto da Svend Gade
 Siege – film documentario del 1940 diretto da Julien Bryan
 Attacco al potere (The Siege) – film del 1998

Videogiochi 
 Siege – videogioco del 1983 per BBC Micro, C64, PET, Spectrum, VIC-20
 Siege – videogioco del 1992 per MS-DOS

Altro 
 Siege  – fumetto Marvel Comics
 Siege  – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 La rivolta: l'assedio (The Siege) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Deep Space Nine